Жебелёв (Жебелев) — русская фамилия.

Известные носители 
 Жебелев, Лев Иванович — петербургский книгопродавец и издатель.
 Жебелев, Григорий Иванович (1766—1857) — русский актёр.
 Жебелёв, Сергей Александрович (1867—1941) — российский и советский историк, филолог-классик, педагог.

Жебелёва 
 Жебелёва, Олимпиада Григорьевна (1807—1853) — российская пианистка и актриса.